Буттиджич — мальтийская фамилия. Известные носители:
 Буттиджич, Антон (1912—1983) — второй президент Мальты.
 Буттиджич, Джон (род. 1963) — мальтийский футболист.
 Буттиджич, Пит (род. 1982) — американский политик.